Yorktown kan henvise til:

Steder 
 Yorktown, Virginia
 Naval Weapons Station Yorktown
 Yorktown, Illinois
 Yorktown, Indiana
 Yorktown, Iowa
 Yorktown, New Jersey
 Yorktown, New York
 Yorktown, Ohio
 Yorktown, Tulsa, i Oklahoma
 Yorktown, Philadelphia, Pennsylvania
 Yorktown, Texas

Slag 
 Belejringen af Yorktown, (1781), under den Amerikanske uafhængighedskrig
 Belejringen af Yorktown (1862), under den Amerikanske borgerkrig

Skibe 
 USS Yorktown, et af flere AMERIKANSKE Flåde skibe

Se også 
 Yorkton, Saskatchewan
 Yorktown Heights